Колдвотер има више значења:
 Колдвотер (Мичиген)
 Колдвотер (Канзас)
 Колдвотер (Мисисипи)
 Колдвотер (Охајо)